Ива́н Никола́евич Гушале́вич (4 декабря 1823 — 2 июня 1903) — галицко-русский поэт, писатель и драматург, политический деятель, журналист и издатель, униатский священник. Писал на язычии; или как охарактеризовал филолог Николай Сумцов, «по языку Гушалевич более склоняется к литературному русскому, чем малорусскому, особенно в своих сочинениях 1870-х и 1880-х годов». Украинские филологи относят его к числу украинских писателей.

Биография 
Родился в селе Палашовка Залещицкого уезда на галицком Подолье (Австрийская империя, ныне Тернопольская область, Украина) в многодетной крестьянской семье. Получил среднее образование в Бучаче, высшее — на богословском факультете Львовского университета, одновременно прошёл курс философского факультета. По окончании Львовского университета преподавал русский язык во львовских гимназиях, в том числе — в академической гимназии. В 1855 г. получил место священника в селе Яновце. Участник «Собора русских учёных» (1848).

В 1861 году был избран депутатом в краевой Галицкий сейм, а в 1866 году — депутатом в австрийский парламент.

Иван Гушалевич начал писать в 1841 году. Его стихотворения быстро привлекли к себе внимание читателей лиризмом и чувством искреннего патриотизма. В 1849 году им издавалась газета «Новины», затем «Пчола», в 1851—1852 годах «Зоря галицкая».

В 1848 году в Перемышле вышел первый сборник стихотворений Гушалевича «До моей родины». В 1852 году он выпускает второй сборник стихов «Цветы из Надднестрянской левады» и в 1881 году третий сборник «Галицкие отголосы». В 1882 году Иван Гушалевич напечатал поэму «Добош», а в 1883 году две исторические повести в стихах: «Гальшка Острожская» и «Казацкий поход в Молдавию». В 1884 году он опубликовал две новые исторические поэмы: «Бранка» и «Иван Подкова».

Иван Гушалевич писал также песни, оды, элегии, гимны, сказки, баллады, легенды, четыре пьесы из народной жизни. В них он выступал как просветитель, осмеивая невежество и пороки, проводя идею гуманизма. Его наиболее удачная пьеса «Подгоряне» (1879) часто ставилась в народних театрах и была переведена на русский литературный язык, её переработал в оперетту Марк Кропивницкий. Пьесы «Обман очей», «Внесенье женщины» и «Сельские пленипотенты» имели меньший успех. Опубликовал текст «Слова о полку Игореве» с примечаниями и предисловием, в котором доказывал подлинность памятника.

Иван Гушалевич оставил также воспоминания «Из хаты в школу» и «Воспоминания старика — очевидца жизни 1848 года».

Умер во Львове, похоронен на Лычаковском кладбище.

Перепечатанные произведения 
 Гушалевич І. Туга за родинов; Туга за юностев; До зорі; Бурлак; Де єсть руська отчина? (Співаємо по путі народній «Дайже, Боже, добрий час»); Дума; До пчоли; Дума над Галичем; Дума наддніпрянська; До торбана; Любов родинной землі; Лебедка; Введеніє; Родимії поля; Тужливая діва; Голубка; Човен: Вірші //Українські поети-романтики: Поетичні твори. — К., 1987. — С. 488—504.

 Гушалевич І. Туга за родинов; Де єсть Руська отчизна: Вірші //Тернопіль: Тернопільщина літературна: Дод. 2. — Тернопіль,1991. — С. 17.

 Гушалевич І. Туга за родинов; Дума над Галичем //Література рідного краю. Буковина, Галичина, Гуцульщина, Покуття: Хрестоматія 9 кл. — Тернопіль, 1999. — С. 26 — 28.

Примечания

Литература 
 Ваврик В. Р. Краткий очерк галицко-русской письменности // Русская Галиция и «мазепинство». М.: 2005.
 Возний І. Іван Гушалевич, наш земляк //Вільне життя. — 1965. — 21 листоп.
 Іван Гушалевич: [Корот. біогр. довідка] //Тернопіль: Тернопільщина літературна. Дод. № 2. — Тернопіль, 1991. — С.17.
 Франко І. Іван Гушалевич //Франко І. Зібрання творів. У 50-ти т. Т. 35. Літ.-критич. праці. — К., 1982. — С.7-74.

Украинские энциклопедии 
 Гушалевич Іван Миколайович (4.XII.1823-2.VI.1903) — укр. письменник і громадський діяч //УРЕ. — 2 вид. — К., 1979. — Т. 3. — С.224.
 Гушалевич Іван Миколайович (4.12.1823-2.06.1903) //УЛЕ. — К., 1988. — Т. 1. — С.528.
 Гушалевич Іван (1823—1903) //Енциклопедія українознавства /Під ред. В.Кубійовича. — Львів, 1993. — Т. 2. — С.430.

Ссылки 
 Водовозов Н. В. Русские писатели в Галиции
 Биография и поэзия
 Национальные гимны и Львов. Иван Гушалевич // Львовская газета, 15 июня, 2007, № 101 (1352)
 Игорь Мельник. Иван Гушалевич — автор первого гимна галицких русинов // Zbruch, 04.12.2013

Родившиеся в Чортковском районе]
Галицкие русофилы
Писатели Украины
Журналисты по алфавиту
Журналисты Украины
Русские писатели по алфавиту
Выпускники Львовского университета
Участники Собора русских учёных
Похороненные на Лычаковском кладбище
Русские писатели XIX века
Писатели по алфавиту